Округ Ібурі
 Провінція Ібурі